«Конец пригородов: истощение нефти и коллапс американской мечты» () — документальный фильм режиссёра Грегори Грина, вышедший на экраны в 2004 году и посвященный проблеме пика нефти и его влияния на пригородный образ жизни в США.

Сюжет 
Жители США составляют всего 4 % населения планеты, но при этом на их страну приходится 25% мирового потребления нефти. Огромные количества невозобновимой энергии тратятся на поддержание американского образа жизни, при котором множество американцев живёт в собственных домах в пригородах. Такой образ жизни был навязан населению в период после окончания Второй мировой войны, когда существовал избыток дешевой нефти, и стал считаться настоящей американской мечтой, способом вырваться из индустриальных городов.

Добыча нефти не может вечно сохраняться на высоком уровне и в ближайшее время начнет сокращаться. Как это повлияет на пригороды? И смогут ли они существовать в мире, в котором нефти на всех будет недостаточно?

В качестве ведущего в фильме выступил Барри Цвикер, своим мнением со зрителем делятся известные исследователи, бизнесмены, журналисты и активисты, например Мэтью Симмонс, Ричард Хайнберг, Майкл Рупперт, Джеймс Говард Канстлер, Стив Эндрюс, Али Бахтиари, Питер Кэлторп, Колин Кэмпбелл, Джулиан Дарли, Кеннет Дэффиз, Майкл Клэр.

См. также 
 Ассоциация по исследованию пика нефти и газа
 Escape from Suburbia
 The Long Emergency: Surviving the Converging Catastrophes of the Twenty-first Century

Ссылки 
 Сайт фильма
 
 
 It’s the End of the World as We Know It, обзор фильма от Baltimore Chronicle
 «Running on Empty — The End of Suburbia and the future slums of Irvine» (обзор фильма)
 The End of Suburbia // The chutry experiment, May 2006

Документальные фильмы Канады
Пик нефти
Фильмы на английском языке